Cymbospondylus — рід іхтіозаврів, що існував впродовж тріасу (240—210 млн років тому). Викопні рештки різних видів знайдено в Німеччині, Італії, Швейцарії, Норвегії, США (Айдахо, Невада, Каліфорнія).

Опис 

Різні види сягали від 6 до 10 м завдовжки. У нього було вузьке тіло і довгий гнучкий хвіст, який займає близько половини довжини. Кінцівки еволюціонували в ласти, але вони використовувалися радше для стабілізації, а плавальний рух здійснювався коливаннями тіла. Голова дуже маленька по відношенню до тіла, з подовженим рилом і дрібними, гострими зубами, що пристосовані для лову риби.

У 2021 році був виявлений новий вид під назвою C. youngorum з двометровим черепом і орієнтовною довжиною тіла 17 метрів (завбільшки з кашалота). Це відкриття змусило переглянути оцінки швидкості, з якою вид еволюціонує до більшого розміру. C. youngorum жив приблизно 246 мільйонів років тому, або лише приблизно через три мільйони років після того, як перші іхтіозаври підкорили океан. Це на диво короткий час, щоб стати такими великими. C. youngorum полював на кальмарів і рибу, однак міг полювати й на менших і молодих морських рептилій. Стрімкий рух до гігантизму був, ймовірно, зумовлений бумом амонітів і безщелепних конодонтів.

Філогенія 
Кладограма, що зображує еволюційні зв'язки виду:

Примітки

Посилання 
 http://www.bbc.co.uk/science/seamonsters/factfiles/cymbospondylus.shtml 
 https://web.archive.org/web/20070929015727/http://www.nigelmarven.com/photo_gallery.asp?g=1&id=19

Іхтіозаври
Фауна тріасового періоду
Вимерлі тварини, описані 1868